Сан Хосе де Ариба има више значења:

 Сан Хосе де Ариба, Лос Леонес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де Ариба (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику